Moise, Moisè oder Moisé steht für:

 Ponte San Moisé, Brücke in Venedig
 San Moisè, Kirche in Venedig
 Vaux Moise, Kreuzfahrerburg in Jordanien

Moise oder Moïse ist der Familienname folgender Personen:
 Edwin Moise (1918–1998), US-amerikanischer Mathematiker
 Emil Moise-Szalla (* 1933), rumänischer Maler und Bühnenbildner
 Jovenel Moïse (1968–2021), haitianischer Unternehmer und Präsident
 Laura Moise-Moricz (* 1976), rumänische Judoka
 Martine Moïse (* 1974), haitianische First Lady
 William Moise (1922–1980), US-amerikanischer grafischer Künstler

Siehe auch:
 Moïse et Pharaon, Oper von Gioachino Rossini
 Moisés
 Moyse